Первая лига Турции 2020/2021 () — 20-й розыгрыш Первой лиги Турции по футболу с момента её реорганизации в 2001 году. В соревновании приняло участие 18 клубов: 15 из прошлого сезона Первой лиги, а также 3 лучших клуба из розыгрыша Второй лиги 2019/20. Чемпионом в четвёртый раз стал клуб «Адана Демирспор».

Клубы-участники

Вышедшие в Первую лигу 
Повысились из Второй лиги
 «Бандырмаспор»
 «Самсунспор»
 «Тузласпор»

Выбыли из Суперлиги 2019/2020
 Нет выбывших.

Выбывшие из Первой лиги 
Повысились в Суперлигу 2020/2021
 «Хатайспор»
 «ББ Эрзурумспор»
 «Фатих Карагюмрюк»

Выбыли во Вторую лигу
 Нет выбывших.

География клубов

Турнирная таблица

Плей-офф

Полуфиналы 

|}

Первые игры
 

Вторые игры

Финал 

|}

Примечания

Ссылки 
 TFF Сезон на официальном сайте федерации .

2020/2021
Спорт в Турции в 2020 году
Спорт в Турции в 2021 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2020/2021